Лисикл () — афинский политический деятель и военачальник в 20-х годах V века до н. э.

По утверждению Эсхина из Сфетта, торговец скотом Лисикл был человеком «низкого происхождения». После смерти Перикла Аспасия стала жить с Лисиклом и родила от него сына Пориста. Как подчёркивал Эсхин, именно благодаря влиянию Аспасии, Лисий приобрёл немалое политическое влияние в Афинах, став «первым человеком» в государстве. Аристофан в комедии «Всадники», издеваясь над предводителями демагогов, соединяет имя Лисикла с именами двух славящихся своей распущенностью гетер. Антиковед Суриков И. О. отметил, что Лисикл более нигде не отмечен в источниках в качестве видного общественного деятеля. Но все-таки нет оснований сомневаться, что на краткое время, между Периклом и Клеоном, Лисикл действительно «выдвинулся на очень влиятельную позицию».

В 428 году до н. э. Лисикл вместе с другими тремя военачальниками возглавил флотилию из двенадцати кораблей, отправленную с целью получения дани от союзников. В Карии, являвшейся важным податным округом Афинской архэ, но нерегулярно вносившей форос, афиняне подверглись нападению местных жителей в долине реки Меандр. В бою пали многие греческие воины, среди которых был и Лисикл. Это было очередным поражением афинян в Малой Азии — после неудачной экспедиции Мелесандра, состоявшейся немногим ранее.

Примечания

Литература 
Первичные источники
 Плутарх. Перикл (24).
 Фукидид. История (III.19)
 Аристофан. Всадники (132).

Исследования
 Суриков И. Е. Аристократия и демос: политическая элита архаических и классических Афин. — М., 2009. — ISBN 978-5-91244-011-3.
 Рунг Э. В. Греция и Ахеменидская держава: История дипломатических отношений в VI—IV вв. до н. э. — СПб, 2008. — ISBN 978-5-8465-0851-4, ISBN 978-5-98187-292-1. С. 213.
 Keen A. G. Athenian Campaigns in Karia and Lykia during the Peloponncsian War // JHS. 1993. CXIII, P. 155.
 

 В художественной литературе
 Герой романа А. Домбровского «Перикл».

Политики Афин
Государственные деятели V века до н. э.
Военачальники Афин
Военачальники V века до н. э.
Погибшие в войнах и вооружённых конфликтах